Amtsrichterverband (ARV)
 HAART (terapia antyretrowirusowa)
 Wirus zespołu nabytego braku odporności (retrowirus powiązany z AIDS)